Андрияшев — украинская и русская фамилия. Известные носители:

 Андрияшев, Александр Михайлович (1863—1933) — историк, цензор Санкт-Петербургского цензурного комитета.
 Андрияшев, Алексей Фомич (1826—1907) — украинский естествоиспытатель, пчеловод, меценат и общественный деятель.
 Андрияшев, Анатолий Петрович (1910—2009) — советский российский ихтиолог и зоогеограф.